Bulgaarse lev, de munteenheid van Bulgarije
 Lev (voornaam)
 afkorting voor Leviticus (derde boek van de Hebreeuwse Bijbel)
 Ziekte van Lev, een hartaandoening
 Lev (Azerbeidzjan), een plaats in Azerbeidzjan
 LEV, light electric vehicle, verzamelnaam voor e-steps en monowheels